Reunion – (fr. La Réunion) – wyspa na Oceanie Indyjskim, położona około 700 km na wschód od Madagaskaru i 200 km na południowy zachód od Mauritiusa.
 Réunion – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Lot i Garonna.